Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1959.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, Heft 8, August 1959

1959
Tennisturnier 1959